Фамилија Монрој има више значења:

 Фамилија Монрој (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Монрој (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику